Zapadnonjemačka ženska softbolska reprezentacija predstavlja državu SR Njemačku u športu softbolu.

Krovna organizacija:

Postave

Sudjelovanja na OI

Sudjelovanja na SP

Sudjelovanja na EP
 Rovereto 1979.: nisu sudjelovale 
 Haarlem 1981.: nisu sudjelovale 
 Parma 1983.: nisu sudjelovale 
 Antwerpen/Anvers 1984.: nisu sudjelovale 
 Antwerpen/Anvers 1986.: 5.
 Hørsholm 1988.: 9.
 Genova 1990.: 8.

U listopadu 1990. (napomena: prvenstvo 1990. je održano u kolovozu i rujnu) su se SR i DR Njemačka ujedinile, te od tad djevojčad SR Njemačke nastupa u sklopu jedinstvene njemačke izabrane vrste.

Vanjske poveznice 

Njemačka, SR
Softbol u Njemačkoj
Reprezentacija, žene
Njemačke reprezentacije